Sezóna 1998/99 Poháru UEFA byla 41. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým Parma FC.

První předkolo 

|}

Druhé předkolo 

|}

První kolo 

|}

Druhé kolo 

|}

Třetí kolo 

|}

Čtvrtfinále 

|}

Semifinále 

|}

Finále

Externí odkazy 
 
 Official Site
 Results at RSSSF.com

Pohár UEFA
Fotbal v roce 1998
Fotbal v roce 1999